John Millson ist der Name folgender Personen:

* John Millson (Politiker) (John Singleton Millson; 1808–1874), US-amerikanischer Politiker
 John Millson (Mathematiker) (John James Millson; * 1946), US-amerikanischer Mathematiker